Kirowśke (rejon kirowski)
 Kirowśke (rejon dniepropetrowski)
 Chrestiwka (do 2006 Kirowśke)